peut faire référence à :

Série télévisée 

 Against the Grain, une série télévisée américaine réalisée par Oz Scott en 1993 ;

Cinéma 

 Against the Grain, un film britannique réalisé par Henry Edwards en 1918 ;
 Against the Grain, un court métrage américain réalisé par Ronald Bolisay en 1999 ;
 Against the Grain, un film américain réalisé par Tyrone Johnson en 2008 ;

Chanson 

 Against the Grain, une chanson de Garth Brooks présente sur l'album Ropin' the Wind sorti en 1991 ;
 Against the Grain, un single de In Vain sorti en 2013 ;

Album 

 Against the Grain, un album de Rory Gallagher sorti en 1975 ;
 Against the Grain, un album de Snakefinger sorti en 1983 ;
 Against the Grain, un album du groupe Bad Religion sorti en 1990 ;
 Against the Grain, un album du groupe Acoustic Alchemy sorti en 1994 ;
 Against the Grain, un album de Kurupt sorti en 2005.